Juan Ocampo ist der Name folgender Personen:

* Juan Antonio Ocampo (* 1989), mexikanischer Fußballspieler
 Juan Jesús Posadas Ocampo (1926–1993), peruanischer Geistlicher, Erzbischof von Guadalajara
 Juan Ramón Ocampo (* 1954), paraguayischer Fußballspieler